{{Музичний альбом
| Назва      = Mikroorganizmi
| Тип        = Студійний альбом
| Виконавець = Рамбо Амадеус
| Обкладинка = 
| Колір      = 
| Випущено   = 1996
| Записаний  = 
| Жанр       = рок, джаз
| Тривалість = 
| Лейбл      = PGP RTB
| Продюсер   = 
| Країна     = 
| Огляди     = 
| Попередній = Muzika za decu(1995)
| Рік        = 1996
| Наступний  = Titanik(1997)
}}

«Mikroorganizmi» — п'ятий студійний альбом чорногорського музиканта Рамбо Амадеуса. Випущений 1996 року.

 Список композицій 

 "Mikroorganizmi" (5:17
 "Alo Požega" (3:38)
 "Smrt No. 2" (4:29)
 "Evribadi dens (nau)" (4:27)
 "Mango Chutney Jungle" (4:53)
 "Ray Ban protiv Linguafona" (4:24)
 "Linguafon protiv Johna Kwesija" (4:33)
 "Oklopno Rave Kolo Gucha 2001 GTLX" (4:38)
 (Hidden track) (5:32)

 Посилання 
 Mikroorganizmi '' на сайті Discogs

Альбоми Рамбо Амадеуса